Ойконим

 Ильгери-Коджалки — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма
 Ильгери-Коджалки — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма